Jméno Marco Cornaro mělo několik nositelů:

 Marco Cornaro (dóže) (1286–1368) – dóže benátský
 Marco Cornaro (biskup) (1594–1625) – italský římskokatolický biskup
 Marco Antonio Cornaro (1583–1639) – italský římskokatolický biskup
 Marco Cornaro (patricij) (1406–1479) – benátský patricij
 Marco Cornaro (kardinál) (1482–1524) – italský římskokatolický kardinál a patriarcha